Соревнования по фигурному катанию на зимней Универсиаде 1999 прошли с 21 по 31 января в словацком городе Попрад. На турнире были разыграны медали в мужском и женском одиночном катании, в парном катании и танцах на льду.

Участники 
В соответствии с Положением FISU, фигуристы должны соответствовать следующим требованиям для участия во Всемирной универсиаде (статья 5.2.1):
 До соревнований допускаются студенты обучающиеся в настоящее время в высших учебных заведениях, либо окончившие ВУЗ не более года назад;
 Все спортсмены должны быть гражданами страны которую они представляют;
 Участники должны быть старше семнадцати лет, но младше двадцати восьми лет на 1 января 1999 года (то есть допускаются только спортсмены родившиеся между 1 января 1971 года и 31 декабря 1981 года).

Каждая страна на соревнования по фигурному катанию может выставить до трёх участников (пары).

В отличие от большинства соревнований по фигурному катанию, на Универсиадах не происходит квалификации для исполнения произвольной программы (танца). То есть все спортсмены исполняют оба (а танцоры — три) вида программ.

Результаты

Мужчины 

WD = спортсмены снялись с соревнований.

Женщины

Парное катание

Танцы на льду

См. также 
 Список медалистов по фигурному катанию на зимних Универсиадах

Ссылки 
 Результаты
 Spotlight: Remembering the Poprad-Tatry 1999 Winter Universiade

1999 год в фигурном катании
1999
Универсиада
Январь 1999 года
Фигурное катание в сезоне 1998/1999
Международные спортивные соревнования в Попраде
Спорт в Словакии в 1999 году